

Persone
 Franz Mehring – politico socialdemocratico tedesco

Geografia

Germania 
 Mehring – comune del circondario di Altötting (Baviera)
 Mehring – comune del circondario rurale di Treviri-Saarburg (Renania-Palatinato)